Pingree ist der Familienname folgender Personen:

 Chellie Pingree (* 1955), US-amerikanische Politikerin
 David Pingree (1933–2005), US-amerikanischer Orientalist und Mathematikhistoriker
 Hannah Pingree (* 1976), US-amerikanische Politikerin
 Hazen S. Pingree (1840–1901), US-amerikanischer Politiker
 Samuel E. Pingree (1832–1922), US-amerikanischer Politiker

Pingree ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pingree (Idaho)
 Pingree (North Dakota)